Серговка — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Серговка — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Серговка — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Серговка — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Серговка — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Реки 
 Серговка — река в Тверской области, приток реки Волга.